San Francisco del Valle kan syfta på:

Honduras 

 San Francisco del Valle (kommun), Departamento de Ocotepeque, 
 San Francisco del Valle (ort), Departamento de Ocotepeque,